Adam Walker peut faire référence à :

 Adam Walker (1731-1821), physicien britannique
  (1963-), running back de football américain
  (1968-), running back de football américain
  (1829–1902), homme politique australien
  (1969-), leader du British National Party
 , homme politique provincial de la Colombie-Britannique
  (1987-), flûtiste classique anglais
  (1991-), footballeur anglais
  (1986-), joueur de hockey sur glace écossais
 Adam Walker (1991-2022), joueur de rugby à XIII écossais